Пятнадцатый сезон женской сборной России по футболу. Вслед за не попаданием на Чемпионат Европы по футболу среди женщин 2005 сборная России не попадает на Чемпионат мира по футболу среди женщин 2007.

Рейтинг ФИФА
С 2003 года ФИФА начала публиковать рейтинги женских сборных на постоянной основе.

Матчи

Матчи женской сборной России по футболу в 2006.

Официальные матчи

 Легенда

В составе  выступала Кэти Тейлор — чемпион Олимпиады, Мира и Европы по боксу.

Игры и голы

Игроки включённые в список «33 лучшие футболистки сезона 2006 года».

|-
!colspan=8style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=8style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полевые игроки

|}

Источники
Примечания